15 cm Kanone 16 () — немецкая тяжёлая полевая пушка времён Первой и Второй мировых войн.

Описание 
Это орудие было одним из самых тяжёлых, поэтому в качестве лафета ему служила четырёхколёсная телега со стальными колёсами. Отдельно транспортировались орудийный щит и ствол. Орудие могло стрелять двумя типами фугасных снарядов: использовались три заряда, дававших разную скорость. Первый заряд давал начальную скорость в 555 м/с, второй — в 696 м/с, третий — в 757 м/с.

Использование 
Орудие состояло на вооружении Германской империи в Первую мировую войну. По окончании войны все образцы были переданы Бельгии как часть военных репараций. Во Вторую мировую после оккупации Бельгии вермахт вернул себе пушки и присвоил им наименование 15 cm K 429(b). Они использовались для береговой обороны (в основном на Атлантическом валу). В 1941 году часть орудий установили на лафеты от 21 cm Mrs.18, создав новый вариант орудия.

Похожие орудия 
  6-дюймовая пушка Mark XIX
  155-мм пушка Фийю образца 1917 года

Литература 
 Engelmann, Joachim and Scheibert, Horst. Deutsche Artillerie 1934-1945: Eine Dokumentation in Text, Skizzen und Bildern: Ausrüstung, Gliederung, Ausbildung, Führung, Einsatz. Limburg/Lahn, Germany: C. A. Starke, 1974
 Gander, Terry and Chamberlain, Peter. Weapons of the Third Reich: An Encyclopedic Survey of All Small Arms, Artillery and Special Weapons of the German Land Forces 1939-1945. New York: Doubleday, 1979 ISBN 0-385-15090-3
 Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997 ISBN 1-85367-480-X

Ссылки 

 the K 16 on Landships
 List and pictures of World War I surviving 15cm K 16 guns

Артиллерия калибра 150 мм
K 16
Появились в 1917 году в Германии